Пётр Махалица (, 13 февраля 1955 года — 14 декабря 2020) — польский актёр театра, кино, радио и телевидения, также певец, актёр озвучивания и директор театра.

Биография 
Пётр Махалица родился в Пщине. Актёрское образование получил в Государственной высшей театральной школе (теперь Театральная академия им. А. Зельверовича) в Варшаве, которую окончил в 1981 году. Дебютировал на сцене в 1981 во Всеобщем театре в Варшаве. Актёр театров в Варшаве и Ченстохове, директор ченстоховского Театра им. Мицкевича. Выступает в спектаклях «театра телевидения» и в радиопередачах «Польского радио». 

Его отец — актёр Хенрик Махалица, брат — актёр Александер Махалица.

Избранная фильмография

актёр 
{| class="standard sortable"
|-
!Год||Русское название||Оригинальное название 
|-
|  || Рыцарь || Rycerz 
|-
|  || Был джаз || Był jazz
|-
|  || Сны и мечты || Sny i marzenia
|-
|  || Идол || Idol
|-
|  || Медиум || Medium
|-
|  || Ядовитые растения || Rośliny trujące
|-
|  || Маскарад || Maskarada
|-
|  || Герой года || Bohater roku
|-
|  || Верификация || Weryfikacja
|-
|  || Лук Купидона || Łuk Erosa
|-
|  || Ангел в шкафу || Anioł w szafie
|-
|  || Бесы || Les Possédés
|-
|  || Короткий фильм о любви || Krótki film o miłości
|-
|  || Декалог 6 || Dekalog VI
|-
|  || Декалог 9 || Dekalog IX
|-
|  || Нью-Йорк, четыре утра || Nowy Jork, czwarta rano
|-
|  || Искусство любви || Sztuka kochania
|-
|  || Капитал, или Как сделать деньги в Польше || Kapitał, czyli jak zrobić pieniądze w Polsce
|-
|  || Мария Кюри, почтенная женщина || Marie Curie. Une femme honorable
|-
|  || Очень важная персона || V.I.P.
|-
|  || Энак || Enak
|-
|  || Приятного аппетита, телевизорчик! || Smacznego telewizorku
|-
|  || Три цвета: Белый || Trois couleurs: Blanc
|-
|  || Ничего смешного || Nic śmiesznego
|-
|  || Шаманка || Szamanka
|-
|  || Экстрадиция 3 || Ekstradycja 3
|-
|  || Золото дезертиров || Złoto dezerterów
|-
|  || Право отца || Prawo ojca
|-
|  || День психа || Dzień świra
|-
|  || Каждый из нас — Христос || Wszyscy jesteśmy Chrystusami
|-
|  || В ожидании любви || Mała wielka miłość
|-
|  || Комиссар Алекс (только в 6-й серии) || Komisarz Alex
|-
|  || Польские легенды: Твардовский 2.0 ||Legendy polskie: Twardowsky 2.0
|-
|  || Польские легенды: Яга|| Legendy polskie: Jaga
|-
|  || Принцип удовольствия (сериал) || Zasada przyjemności
|}

 дискография 
 2002 — Portret muzyczny: Brassens i Okudżawa 2012 — Moje chmury płyną nisko''

польский дубляж 
 актёрские фильмы: Кошки против собак, Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф, Хроники Нарнии: Покоритель Зари, Хроники Нарнии: Принц Каспиан 
 мультфильмы: Гарфилд 2, Мартышки в космосе, Правдивая история Красной Шапки

Признание 
 1982 — Коллективная награда председателя «Комитета в дела радио и телевидение» 1-й степени за актёрские достижения.
 1986 — Главная награда за интерпретацию песенки XXIII Ежегодного фестиваля польской песни в Ополе.
 2005 — Серебряная медаль «За заслуги в культуре Gloria Artis».

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl 
 Актёр на сайте e-teatr.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Выпускники Театральной академии им. А. Зельверовича
Актёры озвучивания Польши
Умершие от COVID-19 в Польше
Похороненные в Ченстохове